Stevia steht für

 Stevien (Stevia), eine Gattung krautiger Pflanzen in der Familie der Korbblütler; ugs. auch für deren Vertreter Stevia rebaudiana, das Honigkraut
 Stevia, ein aus diesen Pflanzen gewonnener Süßstoff
 Steviosid, ein Diterpenglycosid, der Hauptbestandteil des Süßstoffs Stevia
 Steviol, das Aglycon des Stevoisids
 Stevia (Dolomiten), ein Berg in den Dolomiten

Siehe auch